Tudela (Španjolska), (baskijski: Tutera), grad na jugu Navare, Španjolska
 Tudela del Duero, općina u provinciji Valladolid, Kastilja, Španjolska
 Tudela (Cebu, Filipini)  općina u pokrajini Cebu na Filipinima
 Tudela (Misamis Occidental, Filipini), općina u pokrajini Misamis Occidental na Filipinima